Paniagua est un patronyme hispanique porté par les personnalités suivantes :
 Armando Paniagua (?), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Eduardo Paniagua (né en 1952), musicien espagnol ;
 Javier Paniagua (né en 1946), historien et homme politique espagnol ;
 Valentín Paniagua (1936-2006), homme politique péruvien ;
 Ángel Acebes Paniagua (né en 1958), homme politique espagnol ;
 Gabriel Trejo y Paniagua (1562-1630), cardinal espagnol.

Voir aussi 
 Santa Cruz de Paniagua, commune d'Estrémadure

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique